Heil kan syfta på:

 Heil Hitler – en fras i samband med en hälsning i Nazityskland
 Heil dir im Siegerkranz – Preussens nationalsång från 1840 till 1918
 Heil Trailer International – ett amerikanskt företag som tillverkar trailers till lastbilar
 Heil Valley – en dal i Antarktis

Personer
 Jennifer Heil (1983), kanadensisk freestyleåkare
 Julius P. Heil (1876–1949), en tysk-amerikansk politiker och affärsman
 Heil (auktor) - auktorsförkortning